Kreidel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm Kreidel (1817–1890), deutscher Verlagsbuchhändler
 Ernst Kreidel (1863–1916), deutscher Verwaltungsbeamter
 Thomas Kreidel (* 1964), deutscher Rollstuhl-Tischtennis- und Tennisspieler

Siehe auch:
 Kreidl